Томас Уолсингем:
 Уолсингем, Томас (хронист) (?—1422) — английский хронист и историк.
 Уолсингем, Томас (придворный) (1561—1630) — придворный Елизаветы I, литературный патрон самых известных поэтов того времени.